Il doppio del torneo di tennis Challenger Salinas 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Pablo Brzezicki e Cristian Villagran che hanno battuto in finale Juan-Pablo Guzman e Sergio Roitman 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Adrián García (primo turno)
 Juan-Pablo Guzman /  Sergio Roitman (finale)

 Franco Ferreiro /  Fernando Vicente (primo turno)
 Juan-Pablo Brzezicki /  Cristian Villagran (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2005